Em Portugal, Escola Superior de Belas-Artes pode referir-se:

 À antiga Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, hoje dividida em:
 Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa;
 Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa;
 À antiga Escola Superior de Belas-Artes do Porto, hoje dividida em:
 Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto;
 Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto.

Desambiguação